Landtagswahlkreis 1 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Stuttgart I (seit 1956)

in Bayern:
 Wahlkreis Oberbayern (seit 1946)

in Berlin:
 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 1
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 1
 Wahlkreis Lichtenberg 1
 Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1
 Wahlkreis Mitte 1
 Wahlkreis Neukölln 1
 Wahlkreis Pankow 1
 Wahlkreis Reinickendorf 1
 Wahlkreis Spandau 1
 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 1
 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 1
 Wahlkreis Treptow-Köpenick 1

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Prignitz I (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Perleberg I (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Hamburg-Mitte (Hamburgische Bürgerschaft) (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Kassel-Land I (seit 1983)
 Wahlkreis 1 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 1 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis I (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Greifswald (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Grevesmühlen – Gadebusch (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Braunschweig-Nord (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Braunschweig-Nordost (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Mitte (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Aachen I (seit 1980)
 Landtagswahlkreis Aachen-Stadt I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Aachen-Stadt (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Betzdorf/Kirchen (Sieg) (seit 1991)
 Landtagswahlkreis 1 (1975 bis 1987), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1972
 Landtagswahlkreis 1 (1971), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1970
 Landtagswahlkreis 1 (Rheinland-Pfalz) (1951 bis 1967)

im Saarland:
 Wahlkreis Saarbrücken (seit 1947)

in Sachsen:
 Wahlkreis Vogtland 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Plauen (2004 und 2009)
 Wahlkreis Elstertal (1994 und 1999)
 Wahlkreis Delitzsch (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Salzwedel (seit 1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Nordfriesland-Nord (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Südtondern (1992 bis 2012)
 Landtagswahlkreis Flensburg-West (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Stadt-West (1950)
 Landtagswahlkreis Niebüll (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Eichsfeld I (seit 1994)
 Wahlkreis Heiligenstadt – Worbis II (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis 1 (Burgenland)
 Landtagswahlkreis 1 (Kärnten)
 Landtagswahlkreis Amstetten, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Linz und Umgebung, Oberösterreich
 Landtagswahlkreis Hallein, Salzburg
 Landtagswahlkreis 1 (Steiermark)
 Landtagswahlkreis Innsbruck-Stadt, Tirol
 Landtagswahlkreis Bludenz, Vorarlberg